Такаґі Такуя (яп. 高木 琢也, нар. 12 листопада 1967, Мінамі-Шімабара) — колишній японський футболіст. 
 Ханеда Такуя (яп. 羽根田 卓也, 17 липня 1987) — японський веслувальник, що спеціалізується в слаломі, олімпійський медаліст, чемпіон Азійських ігор. 
 Дзінно Такуя Такуя Дзінно (яп. 神野卓哉, нар. 1 червня 1970, Сайтама) — японський футболіст.
 Хонда Такуя (яп. 本田 拓也, нар. 17 квітня 1985, Канаґава) — японський футболіст. 
 Накасе Такуя (яп. 中瀬 卓也, 19 листопада 1982) — японський гімнаст, олімпійський медаліст. 
 Ямада Такуя (яп. 山田卓也, нар. 24 серпня 1974, Токіо) — японський футболіст.